Luar (Alas), een bestuurslaag in Indonesië
Luar (Kluet Selatan), een bestuurslaag in Indonesië
Luar (Sama Dua), een bestuurslaag in Indonesië